Diese Liste von Studentenverbindungen in Augsburg führt Korporationen auf, die in Augsburg ansässig sind.

Studentenverbindungen

Schülerverbindungen

Weblinks 
 Studentenverbindungen im Stadtlexikon Augsburg
 Hochschulgruppen an der Universität Augsburg

Einzelnachweise 

Augsburg
!